Поясохвіст звичайний (Cordylus cordylus) — представник роду Поясохвіст родини Поясохвостів. Інша назва «капський поясохвіст».

Опис 
Загальна довжина 30 см. Спина має коричневий, темно—бурий колір. Черево оливкового або жовтуватого забарвлення. Тулуб стрункий, вкритий поперечними рядками ребристих лусок, на череві вони переходять у пластинчаті щитки. На голові великі бугорчаті щитки. Голова стиснута, з боків дрібна луска. Хвіст вкритий з великою лускою, яка розташована правильними широкими поперечними поясами. З боків хвіст має шипи. Кінцівки короткі, потужні, кігті чіпки.

Спосіб життя 
Полюбляють скелі, ущелини, гірські місцини. Живе великими групами. Ховаються у щілинах. Активні вдень. Харчуються безхребетними, ящірками, рослинами, фруктами.

Це яйцеживородні ящірки. Самиця народжує восени 1—2 дитинчат.

Розповсюдження 
Це ендемік Африки. Мешкає на півдні континенту у Капській провінції Південно-Африканської республіки, зустрічається також у Лесото.

Джерела 
 Словник-довідник із зоології. — К., 2002.
 Шмальгаузен І. І. Походження наземних хребетних. М., 1964.
 Branch, B., 1998. Field Guide to Snakes and other Reptiles of Southern Africa: Ralph Curtis Books Publishing, Sanibel Island, Florida, 399 p.

Тварини, описані 1844
Поясохвости